Taranis (god), een godheid van Keltische oorsprong.
Taranis (geslacht), een slakkengeslacht
BAE Taranis, een Brits onbemand gevechtsvliegtuig.